La Serie C1 1978-1979 fu il cinquantunesimo campionato di terzo livello di calcio disputato in Italia, e il primo a svolgersi con questa formula. Iniziato il 1º ottobre 1978 e terminato il 17 giugno 1979, si concluse con la promozione del , del , del  e del .

Stagione

Coi verdetti della stagione 1977-1978 venne attuata la divisione della categoria dei semiprofessionisti su due livelli; per la terza serie, denominata C1, si optò per la divisione in senso orizzontale dei gironi. Ciò fece sì che tutte e tre le squadre retrocesse dalla B, ovvero ,  e , finissero nel girone settentrionale e si candidassero a sue naturali favorite, visti anche il contemporaneo ridimensionamento della , seconda l'anno prima, e il momento di transizione vissuto dal , che dopo due campionati al di sotto delle aspettative aveva rinnovato gran parte della propria rosa. Riguardo al girone B, che aveva per favorito il , a mutare improvvisamente gli equilibri intervenne l'acquisto del  da parte di Romeo Anconetani, dirigente della  che aveva appena sfiorato la promozione tra i cadetti.

Nel girone A, dopo un inizio equilibrato, emerse con impeto il Como di Giuseppe Marchioro, rafforzato in attacco dagli innesti di Fiaschi e del rientrante Pozzato, che prese il largo dopo il giro di boa e lasciò a contendersi la seconda promozione un gruppo di quattro squadre; di esse, il Novara ne fu estromesso a causa di una penalizzazione per illecito sportivo, la Reggiana cadde sul traguardo, collezionando solo due punti nelle ultime tre giornate. A duellare rimasero la , arrivata secondo le cronache «al sogno della Serie B così per gradi, quasi per caso» e l'ambizioso  che, dopo una prima parte di campionato travagliata, guadagnò terreno dopo l'ingaggio come allenatore di Cesare Maldini: «dopo una serie di deludenti prestazioni, le speranze di promozione si erano ridotte a zero [...]. Con Maldini, il Parma si trasformava: non aveva nulla da perdere ed affrontava gli impegni con un nuovo spirito [...], anche tatticamente». Furono i crociati, guidati in campo dal giovane Ancelotti, prossimo alla cessione alla , a vincere il decisivo spareggio e a riguadagnare la Serie B dopo quattro anni. Tra le retrocessioni, rilevante la seconda caduta consecutiva del , che come il  si ritrovò per la prima volta declassato in quarta serie.

Nel girone B il Catania fallì per il secondo anno consecutivo la promozione nelle battute finali del torneo. Le promozioni furono appannaggio del , rivelazione del torneo, mai in B prima d'allora, costruito dal presidente Franco Salerno «con prestiti e acquistando a due lire giocatori finiti», e del Pisa, al ritorno tra i cadetti dopo otto anni: «I primi artefici della promozione del Pisa sono i giocatori», scrisse L'Unità. «L'intero organico, sebbene abbia cambiato ben quattro allenatori, è riuscito ad adattarsi a qualsiasi modulo di gioco, dimostrando un'intesa degna di una squadra di vecchia esperienza». In coda fu invece particolarmente drammatica la retrocessione del , condannato per un solo gol di differenza sulla .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
       Promosse in Serie B 1979-1980
       Retrocesse in Serie C2 1979-1980

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. A parità di punteggio, le squadre venivano classificate in base alla differenza reti, con l'eccezione delle posizioni valide alla promozione, da decidere attraverso uno spareggio.

Note:
Il Novara ha scontato 6 punti di penalizzazione.
Il Parma fu promosso dopo spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione in Serie B

Statistiche

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Como (20)
 Minor numero di sconfitte: Como e Reggiana (4)
 Miglior attacco: Parma e Piacenza (43 reti fatte)
 Miglior difesa: Parma e Triestina (16 reti subite)
 Miglior differenza reti: Parma (+27)
 Maggior numero di pareggi: Mantova (20)
 Minor numero di pareggi: Como e Cremonese (10)
 Minor numero di vittorie: Spezia (4)
 Maggior numero di sconfitte: Modena (15)
 Peggiore attacco: Trento (21 reti fatte)
 Peggior difesa: Padova (45 reti subite)
 Peggior differenza reti: Padova (-19)
 Partite con più reti: Spezia-Piacenza 3-3 (9ª giornata), Treviso-Padova 6-0 (11ª giornata), Modena-Piacenza 2-4 e Treviso-Reggiana 3-3 (34ª giornata)

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 554 gol, per una media di 1,81 reti a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
       Promosse in Serie B 1979-1980.
       Retrocesse in Serie C2 1979-1980.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. A parità di punteggio, le squadre venivano classificate in base alla differenza reti, con l'eccezione delle posizioni valide alla promozione, da decidere attraverso uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Pisa (17)
 Minor numero di sconfitte: Catania (5)
 Miglior attacco: Matera (42 reti fatte)
 Miglior difesa: Campobasso (14 reti subite)
 Miglior differenza reti: Matera (+27)
 Maggior numero di pareggi: Livorno (20)
 Minor numero di pareggi: Benevento e Pisa (10)
 Minor numero di vittorie: Paganese (5)
 Maggior numero di sconfitte: Lucchese e Paganese (14)
 Peggiore attacco: Paganese (14 reti fatte)
 Peggior difesa: Lucchese (42 reti subite)
 Peggior differenza reti: Latina e Lucchese (-13)
 Partite con più reti: Catania-Latina 5-1 (18ª giornata), Paganese-Catania 5-1 (19ª giornata), Latina-Benevento 4-2 e Reggina-Empoli 4-2 (34ª giornata)

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 507 gol, per una media di 1,66 reti a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 
 
 La Stampa, annate 1978 e 1979.
 L'Unità, annate 1978 e 1979.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1978